Перегринус, также Перегрин (от  — иностранец, чужеземец; позднее «пилигрим»), — слово латинского происхождения.

 Перегрины — название иностранцев в Древнем Риме.

Персоналии
 Перегринус, Протей (II век) — древнегреческий философ-киник.
 Пётр Перегринус из Пикардии (XIII век) — французский математик, автор трактата о магните.
 Красный Перегринус (1440—1503) — немецкий астролог.

Другое
 «Перегринус Протеус» (1791) — роман Кристофа Виланда о греческом философе.
 «Peregrinus Foundation» (с 1994) — немецкий фонд, основанный  для содействия обучения за рубежом, и присуждающий ежегодную премию за диссертацию по экономике.

См. также 
 Перегрин